Nox peut avoir plusieurs significations dans différents domaines :

Mythologie 
 Nox est le nom latin de la déesse grecque Nyx.

Science 
 Le nox est une unité de mesure de l'éclairement lumineux ;
 Le NOx est une formule chimique d'oxyde d'azote, ce gaz est l'un des principaux responsables de l'acidification des océans ;
 En anglais, le sigle NOX désigne l’oxyde nitreux (Nitrous OXide) ou gaz hilarant.

Musique 
 Les Nox sont un groupe pop de Hongrie ;
 Nox est un groupe de musique industrielle tribale inspiré par la scène anglaise (Cabaret Voltaire, Trobbing Grisble) et  le Krautrock allemand (Neu, Can…),issu de Metz et actif de 1983 à 1989.

Cinéma 
 André Nox (1869-1946), acteur français.

Œuvres et personnage de fiction 
 Nox est un court métrage de Jean-Michel Hua avec Michael Lonsdale dans le premier rôle, tourné en 2013 ;
 Nox est un jeu vidéo ;
 Nox est un livre fantastique de Garnier-Duguy-Nero publié aux éditions Le Grand Souffle ;
 Les Nox sont l'une des races extraterrestres de la série télévisée Stargate SG-1 ;
 Nox est un personnage de l'Univers Marvel ;
 Nox est un personnage de la série Wakfu créé par Ankama ;
 Nox est une série de livres de l'auteur Yves Grevet, publiée par les éditions Syros ;
 Nox est aussi une formule magique dans le livre Harry Potter, utilisée pour arrêter le sort de lumière, Lumos ;
 NOX est aussi l'un des trois golems Asura dans le jeu vidéo Guild Wars avec ROX et POX.
 Nox est une série télévisée de Fred Cavayé avec Nathalie Baye,Maïwenn et Malik Zidi diffusé sur Canal+
Nox est le nom de l'équipage de la race des Minks dans One Piece, dans l'oeuvre ce mot signifie qu'après la nuit vient toujours l'aube.

Logiciel 
 Nox est un émulateur pour android

Entreprises 
Nox est une agence de design fondée par deux architectes, Maurice Nio et Lars Spuybroek ;